O Badminton nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 - Duplas masculinas foi a primeira edição da competição nos Jogos Olímpicos. Teve como vencedores os sul-coreanos Kim Moon-soo e Park Joo-bong.

Chaveamento

Metade superior

Metade inferior

Finais

Eventos do badmínton nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992